Klučov kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
Klučov (okres Třebíč)
Klučov (okres Kolín)